Nechita este un nume de familie și prenume masculin în limba română. Printre persoanele notabile se numără:

Nume de familie 
 Adriana Nechita (n. 1983), jucătoare română de handbal
 Alexandra Nechita (n. 1985), artist plastic, filantrop, pictoriță, sculptor și muralistă cubistă română și americană
 Andrei Nechita (n. 1988), ciclist român
 Aurel Nechita (n. 1951), politician membru al PSD și doctor român
 Irina Nechit (n. 1962), jurnalistă română

Prenume masculine 
 Nechita-Stelian Dolha (n. 1970), politician român
 Nechita-Adrian Oros (n. 1965), deputat român

Vezi și 
 Nichita

Nume de familie românești
Prenume masculine românești
Nume proprii